Seiberling ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Seiberling (1870–1945), US-amerikanischer Politiker
 Frank Seiberling (1859–1955), US-amerikanischer Erfinder und Unternehmensgründer 
 John F. Seiberling (1918–2008), US-amerikanischer Politiker